Heracleum stenophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan. Heracleum stenophyllum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
stenophyllum